Punica (frisdrank), de merknaam van een fruitdrank
 Punica (geslacht), de Latijnse naam voor het geslacht van de granaatappel (Punica granatum)
 Punica (epos), een epos van Silius Italicus